Голубень

 Голубень — поэтический сборник русского поэта Сергея Есенина
 Голубень — стихотворение русского поэта Сергея Есенина